Janez Kardelj je lahko:

 Janez Kardelj (1914–1942), gledališki igralec
 Janez Kardelj (1964–), slikar

Kardelj, Janez
Kardelj, Janez